Om ima več pomenov.

 om (ohm) - fizikalna in elektrotehniška enota za električni upor (električno upornost).
 Om - reka v Rusiji, desni pritok Irtiša.
 Om - (sanskrt: ॐ; tudi Aum), mistični zlog v hinduizmu.